Hangvilla, idiofon hangkeltő eszköz
Hangvilla, teljes nevén Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér